A Viação Transbrasiliana é uma empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil, criada em 1976, e sediada em Goiânia, capital do estado brasileiro de Goiás.

Atuação
Atua na prestação de serviços em mais de 11 estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste entre os quais:Maranhão, Tocantins, Piaui, Distrito Federal, São Paulo e Goiás e de acordo com a secretaria de fazenda de Goiás a empresa, em 2005, aparece como uma das maiores contribuintes de ICMS no estado.

Viação Transbrasiliana
Empresas de Goiânia
Empresas fundadas em 1976
Empresas de Goiás